Ел Агилиља има више значења:

 Ел Агилиља (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Агилиља (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику